Bell Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bell Butte (Maricopa County, Arizona)
 Bell Butte (Navajo County, Arizona)
 Bell Butte (Pinal County, Arizona)
 Bell Butte (North Dakota)
 Bell Butte (South Dakota)
 Bell Butte (Utah)
 Bell Butte (Washington)
 Bell Butte (Converse County, Wyoming)
 Bell Butte (Uinta County, Wyoming)

Siehe auch:
 Ball Butte